Андерс Ерікссон (хокеїст) — шведський хокеїст
 Андерс Ерікссон — шведський професор психології

Див. також 

 Ерікссон (прізвище)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок